Die Privatsekretärin – film del 1931 diretto da Wilhelm Thiele
 Die Privatsekretärin – film del 1953 diretto da Paul Martin